«Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско» () — приключенческий фильм Дэвида Р. Эллиса, вышедщий в прокат в 1996 году. Является продолжением фильма Дорога домой: Невероятное путешествие.

Сюжет 
Фильм рассказывает о приключениях трёх животных: золотистого ретривера Шедоу (Ральф Уэйт), гималайской кошки Сесси (Салли Филд), и американского бульдога Шанса (Майкл Джей Фокс).

Хозяева Шедоу, Сесси, и Шанса решили поехать в Канаду. В Международном аэропорту Сан-Франциско Шанс начинает паниковать и вырывается из клетки. Когда самолёт с их хозяевами улетает, животные решают найти дорогу домой. Во время путешествия Шанс влюбляется в дворнягу по имени Делайла (Карла Гуджино), которая никогда не имела человеческой семьи. Ралли — «друг» Делайлы — считает, что люди жестоки, так как он был покинут его первоначальными владельцами, позже увидя, как Шедоу спас ребёнка из горящего дома, он меняет своё мнение. После возвращения домой Шанс впадает в депрессию. Но когда Делайла нашла его, он воссоединяется с ней. Семья принимает её как нового члена семьи.

В ролях 
 Роберт Хейз ― Боб Сивер;
 Ким Грист ― Лаура Сивер;
 Кевин Чевалия ― Джейми Сивер;
 Вероника Лорен ― Хоуп Сивер;
 Бендж Талл ― Питер Сивер;
 Ральф Уэйт ― Шедоу;
 Майкл Джей Фокс ― Шанс;
 Салли Филд ― Сэсси;
 Майкл Белл ― Стоки;
 Адам Голдберг ― Пит;
 Карла Гуджино ― Делайла;
 Кигэн Макинтош ― Такер;
 Эндрю Эйрли ― отец Такера;
 Тресс Макнилл ― французский пудель;
 Синдбад ― Райли;
 Стивен Тоболовски ― Бандо;
 Боб Юкер ― Трикси Юкер.

См. также 
 Дорога домой: Невероятное путешествие

Примечания

Ссылки 
 Информация на The Numbers.com

Фильмы о собаках
Фильмы о кошках
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1996 года
Фильмы о говорящих животных
Кинокомедии 1996 года
Сиквелы кинокомедий
Фильмы-сиквелы
Кинокомедии США